I VI Giochi mondiali militari si sono svolti a Mungyeong, in Corea del Sud, dal 2 all'11 ottobre 2015.

Medagliere

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

2015
Sport nel 2015
Competizioni sportive in Corea del Sud